Леонард Німой, Леона́рд Німо́й (англ. Leonard Nimoy, нар.26 березня 1931, Бостон, США — пом. 27 лютого 2015, Лос-Анджелес, США) — американський кіноактор, фотохудожник.

 4864 Німой — астероїд головного поясу.